Рапоттенштайн () — многозначный немецкий топоним.

 Раппоттенштайн — ярмарочная коммуна в Австрии.
 Раппоттенштайн — средневековый каменный замок в Австрии.